

Patronyme
 Jean Marrot (1821-1893), est un homme politique français.
 Paule Marrot (1902-1987), est une artiste peintre française.
 Sophie Marrot (née en 1975), est une athlète française.

Homonymie
Homonymie de patronyme